Methodismus (zu ‚Methode‘) steht:
 in der Psychologie für die Tendenz zum vorgeprägten Handeln, siehe Ritual
 in der Philosophie für einen von Ernest Sosa geprägter Begriff der Epistemologie, Gegensatz des Partikularismus
 ein Sammelbegriff für eine Theologie, Kirchenverfassung und Tradition, siehe Methodistische und Wesleyanische Kirchen